Феликс Хосе Инохоса Апонте (, род. 29 января 1996 года, Баринас) — венесуэльский , международный мастер (2011).

Чемпион Венесуэлы 2011, 2012, 2013 и 2014 гг.

В составе сборной Венесуэлы участник трех шахматных олимпиад (2012, 2014 и 2018 гг.).

Чемпион Венесуэлы среди детей 2004 г. Победитель панамериканского чемпионата среди детей 2004 г. Чемпион Великобритании в возрастных категориях до 12, 13 и 14 лет (2008—2010 гг.). Бронзовый призер юношеского чемпионата мира в категории до 12 лет (2008 г.).

Победитель международного турнира в Шарлотте (2017 г.).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам